CDFI steht für
Caspar-David-Friedrich-Institut, Greifswald
Community development financial institution, US-Finanzinstitution

Abkürzung